De gemeente Voorschoten heeft 77 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Voorschoten en de beelden in Voorschoten

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Bouwwerk in Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten